Maisnova FM Passo Fundo é uma emissora de rádio brasileira sediada em Passo Fundo, município do estado do Rio Grande do Sul. Opera no dial FM, na frequência 90.1 MHz, e é afiliada à Maisnova FM. A operação está no ar desde 1991, quando foi fundada sob o nome de Itamaracá FM em FM 102.5 MHz.

História 
A rádio Itamaracá FM foi fundada em 1991 na frequência 102.5 MHz, pela mesma operação que controla a Rádio Uirapuru desde 1981. Em abril de 2001, a rádio passou a transmitir o sinal da Pop Rock FM, da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Em 8 de maio de 2007, a rádio deixou de transmitir a Pop Rock e passou a se chamar Maisnova FM Passo Fundo. Integrando a rede liderada pela Maisnova FM 98.5 de Caxias do Sul, é uma das 11 emissoras que a compõem. A rede também tem emissoras em Garibaldi, Vila Flores, Marau, Soledade, Lagoa Vermelha, Vacaria, Sarandi, Pelotas e Canoas, todas no estado do Rio Grande do Sul.

Em 1.° de março de 2018, a Maisnova FM inverteu de frequência com a Rádio Uirapuru e passou a operar em 90.1 MHz, restringindo seu alcance de sinal para Passo Fundo e arredores.

Ligações externas 
 

M
Estações de rádio fundadas em 1991